Peter de Greef (journalist) (1969), Nederlands journalist.
 Peter De Greef (kunstenaar) (1901–1985), Belgisch kunstenaar